Канапви́ль () — название нескольких коммун во Франции:

 Канапвиль (Кальвадос) — в департаменте Кальвадос.
 Канапвиль (Орн) — в департаменте Орн.